Prozessautomatisierung steht für:
 den Einsatz von Echtzeit-basierender Automatisierungstechnik in technischen Prozessen; siehe Prozessautomatisierung (Automatisierungstechnik)
 die Automatisierung von Geschäftsprozessen; siehe Prozessautomatisierung (Betriebswirtschaft)